Augusta del Regne Unit (duquessa de Brunsvic-Wolfenbüttel) (1737 - 1813)
 Augusta del Regne Unit (gran duquessa de Mecklenburg-Strelitz) (1822 - 1916)